Rezerwaty biosfery w Afryce – rezerwaty biosfery na terenie Afryki. 

W 2018 roku w Afryce było 101 rezerwatów biosfery w 35 krajach.

Lista rezerwatów 

Poniższa tabela przedstawia rezerwaty biosfery w Afryce.Lista pogrupowana jest według państw i lat ustanowienia rezerwatu. Informacje szczegółowe podane są za stronami rezerwatów w portalu rezerwatów biosfery UNESCO.

 Nazwa rezerwatu biosfery;
  Rok utworzenia – rok utworzenia/poszerzenia rezerwatu;
 Powierzchnia – powierzchnia rezerwatu w km²;
 Położenie – państwo, region; współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat rezerwatu, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Zobacz też 
 Rezerwat biosfery
 Rezerwaty biosfery w Ameryce Południowej
 Rezerwaty biosfery w Ameryce Północnej i Środkowej
 Rezerwaty biosfery w Australii i Oceanii
 Rezerwaty biosfery w Azji
 Rezerwaty biosfery w Europie
 Rezerwaty biosfery w Polsce

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Afryka